Croydon může být:

Místa

Austrálie 
 Croydon (Nový Jižní Wales)
 Croydon (Queensland)
 Croydon (Jižní Austrálie)
 Croydon Park, South Australia
 Croydon (Victoria)

Kanada 
 Croydon (Ontario)

UK 
 Croydon (londýnský obvod)
 Croydon (Londýn)
 Croydon (Cambridgeshire)

USA 
 Croydon (New Hampshire)
 Croydon (Pensylvánie)
 Croydon (Utah)

Externí odkazy